Perieni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Perieni (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Perieni (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui